Gagino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Gagino (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Gagino (Nischni Nowgorod), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Gagino (Moskau), in der Oblast Moskau
 Gagino (Rjasan), in der Oblast Rjasan